Round Barn bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete Scheunen in Ohio:

 Round Barn (Lima, Ohio), NRHP-ID: 80002934
 Round Barn (New Hampshire, Ohio), NRHP-ID: 80002942
 Round Barn (Paulding, Ohio), NRHP-ID: 80003206
 Round Barn (Columbus Grove, Ohio), NRHP-ID: 80003212
 Round Barn (Van Wert, Ohio), NRHP-ID: 80003240

Weitere Rundscheunen in den Vereinigten Staaten:
 In Santa Rosa Kalifornien befand sich bis Oktober 2017 die Fountaingrove Round Barn
 In Arcadia in Oklahoma befindet sich die historische The Round Barn

Siehe auch: Round Barn, Washington Township